Dolichomitus (, от  «длинный пчелиный клей») — род наездников из семейства Ichneumonidae.

Список видов 
 Dolichomitus aciculatus (Hellén, 1915)
 Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939)
 Dolichomitus atratus (Rudow, 1881)
 Dolichomitus birnovensis (Constantineanu & Pisica, 1970)
 Dolichomitus brevicornis (Tschek, 1868)
 Dolichomitus cephalotes (Holmgren, 1860)
 Dolichomitus cognator (Thunberg, 1822)
 Dolichomitus curticornis (Perkins, 1943)
 Dolichomitus diversicostae (Perkins, 1943)
 Dolichomitus dobrogensis (Constantineanu & Pisica, 1970)
 Dolichomitus dux (Tschek, 1868)
 Dolichomitus imperator (Kriechbaumer, 1854)
 Dolichomitus irritator (Fabricius, 1775)
 Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz, 1906)
 Dolichomitus lateralis (Wollaston, 1858)
 Dolichomitus mesocentrus (Gravenhorst, 1829)
 Dolichomitus messor (Gravenhorst, 1829)
 Dolichomitus mordator (Aubert, 1965)
 Dolichomitus nitidus (Haupt, 1954)
 Dolichomitus populneus (Ratzeburg, 1848)
 Dolichomitus pterelas (Say, 1829)
 Dolichomitus scutellaris (Thomson, 1877)
 Dolichomitus sericeus (Hartig, 1847)
 Dolichomitus speciosus (Hellén, 1915)
 Dolichomitus subglabratus (Perkins, 1943)
 Dolichomitus terebrans (Ratzeburg, 1844)
 Dolichomitus tuberculatus (Geofroy in Fourcroy, 1785)

Ссылки 
 zipcodezoo.com 

Pimplinae
Роды перепончатокрылых